Giulia Franzoso – doppiatrice e attrice italiana
 Marco Franzoso – scrittore italiano
 Pietro Franzoso – politico e imprenditore italiano